Flemming Lerche er navnet på flere personer:

 Flemming Lerche (godsejer) (1872-1911) – dansk baron, godsejer og hofjægermester (Flemming Einar Lerche)
 Flemming Lerche (diplomat) (1878-1972) – dansk diplomat og kammerherre (Flemming Emil Harald Albrecht Lerche)